Kirsànovka (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Kirsànovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia